Ду́тов — фамилия; имеет женскую форму Дутова.

Известные носители 
 
 Дутов, Борис Павлович (1925—1997) — советский и российский исследователь прикладных аспектов гражданской обороны, генерал-лейтенант, доктор технических наук.
 Дутов, Владимир Николаевич (1907—1991) — советский военный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дутов, Вячеслав Викторович — российский фаготист и музыкальный педагог, заслуженный артист России.
 Дутов, Илья Петрович (1851 — после 1918) — генерал-майор, командир Оренбургского 4-го казачьего полка.
 Дутов, Николай Григорьевич (1938—1992) — советский легкоатлет, тренер.
 Дутов, Пётр Данилович (1916—1941) — красноармеец, Герой Советского Союза.